Hugenschmidt est un patronyme porté notamment par :

 Arthur Hugenschmidt (1862-1929), chirurgien-dentiste français ;
 Stephan Hugenschmidt (1986-), athlète allemand.